Karrarlia bezeichnet:
 Karrarlia (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Karrarlia (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland